Delisting (, „von einer Liste streichen“) bezeichnet: 

 Delisting (Börse), die dauerhafte Aufhebung der Börsennotierung einer Kapitalgesellschaft 
 Delisting (Handel), die Auslistung eines Artikels aus dem Sortiment eines Handelsunternehmens 

Siehe auch